Ехидо де Менорес има више значења:

 Ехидо де Менорес, Анастасио Јебра (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ехидо де Менорес, Епифанио Ернандез (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ехидо де Менорес, Мигел Јебра (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику